Георгий Данилович Егоров (19 июля 1907 года — 1965 год) — бригадир сталеваров Государственного завода «Большевик» Ленинградского совнархоза. Герой Социалистического Труда (21.05.1963).

Биография 
В городе Санкт-Петербург в семье рабочего 19 июля 1907 года родился Георгий Данилович Егоров.

В возрасте 19 лет по окончании обучения в ремесленном училище пришел разнорабочим на завод «Большевик» в Ленинграде. На этом заводе на него оказал большое впечатление процесс изготовления стали, настолько, что Георгий Данилович попросил начальника цеха направить его в бригаду сталеваров.

Пройдя все этапы профессионального роста, начиная с подручного сталевара, в 1935 году Георгий уже начал возглавлять собственную бригаду сталеваров.

В годы Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда бригада сталеваров под руководством Георгия Егорова продолжала изготавливать металл, так необходимых для нужд города и фронта. За особый вклад в оборону Ленинграда своим трудовым подвигом Г.Д. награждён в начале 1942 года орденом Трудового Красного Знамени.

В 1943 году Георгий Данилович принял участие в восстановлении мартеновского хозяйства.

После окончания войны, в 1950 году, в качестве профессионального роста, Георгия Даниловича перевели на должность мастера.

В 1959 году в связи с необходимостью освоения печи нового типа, он снова был назначен сталеваром. В результате этого решения, новая печь «кислого» типа стала выдавать требуемые марки стали отличного качества уже спустя несколько месяцев.

Бригада под руководством Егорова была отмечена званием коллектива коммунистического труда.

Сам Егоров Г. Д. уделял особое внимание воспитанию и обучению молодых сталеваров.

21 мая 1963 года Президиум Верховного Совета СССР своим указом за отличные достижения в работе, совершенствовании технологий производства стали, присвоил Георгию Даниловичу Егорову звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

В возрасте 57 лет вышел на пенсию. Всю свою жизнь прожил в Санкт-Петербурге.

Умер в 1965 году в возрасте 58 лет.

Награды 
 Орден Ленина (награжден 21 мая 1963 года)
 Орден Трудового Красного Знамени (18 января 1942 года)

См. также 
 Герои Социалистического Труда Ленинградской области

Примечания

Литература 
 В. Б. Фёдоров (рук. авт. коллектива) и др. Книга Памяти. Звезды Славы. Ленинградская область (рус.). — Санкт-Петербург: Вести, 2009. — Т. 1. — 324 с. — ISBN ISBN 978-5-86153-193-1.
 Рабочая энциклопедия: 1921—1985. Л.:Лениздат, 1986